Wu poate fi:
 Wu (regiune), regiune din China, care la rândul său este asociată cu:
 Wu (limbă), una din subdiviziunile chinezei vorbite, folosită în regiunea Wu
 Statul Wu, stat în regiunea Wu care a existat în timpul Perioadei de primăvară și toamnă
 Regatul Wu, de asemenea numit Wu de est sau Sun Wu, stat din China din timpul perioadei celor Trei Regate
 Wu (Zece Regate), unul din regatele din timpul perioadei din istoria Chinei cunoscută ca Perioada celor Cinci Dinastii și Zece Regate
 Wuyue, unul din regatele din timpul Perioadei celor Cinci Dinastii și Zece Regate
 Wu (negativ), planta lui Zhaozhou din natura lui Buddha
 Wu, nume de familie chinezesc
 Ta-You Wu, fizician de origine chineză (1907 – 2000)
 Chien-Shiung Wu, fiziciană de origine chineză (1912 – 1997)
 David Wu, congressman al Statelor Unite ale Americii din partea statului Oregon
 Harry Wu, activist pentru drepturile omului
 Shen-Gong (Sam) Wu, inginer de structuri
 Tim Wu, a legal academic
  Mr. Wu, personaj din serialul de televiziune Deadwood
 Numele a mai multor împărați chinezi
 Împăratul Wu, Han, unul dintre cei mai influenți și importanți împărați ai Dinastiei Han
 Împăratul Wu, Jin
 Împăratul Wu, Liang
 Împărăteasa Wu, sau Wu Zetian, din Dinastia Zhou
 Cao Cao, cunoscut de aemenea sub numele de Împăratul Wu, Wei
 Wu style Taijiquan, de asemenea Wu/Hao style Taijiquan
 Wu, prinț Coreea, unul din membrii unei familii regale din Coreea
 Un fel de șaman chinez 
 Wu Tang Clan, un grup american de muzică rap, a cărui linii melodice sunt inspirate din folclorul chinez 
 Shen Gong Wu, artefacte mistice ficționale din seria animată Confruntarea Xiaolin
 Wu, cântăreț de rock alternativ din formația This Et Al
 Wu Yi, vice-premieră al Chinei

Vezi și 
 Yu cel Mare, fondator al Dinastiei Xia.

Legături externe 
 
  „WU” la acronymfinder.com